Erich Topp – ammiraglio tedesco
 Friedrich Karl Topp – ammiraglio tedesco